Torsby kan syfta på:

I Sverige
 Torsby – en tätort i Värmlands län
 Torsby municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Fryksände landskommun 1909–1955
 Torsby landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1967–1971
 Torsby kommun – en kommun i Värmlands län
 Torsby flygplats – en regional flygplats i norra Värmland
 Torsby GK – en golfklubb i Torsby kommun
 Torsby – tidigare namn på byn öster om Sunne, se Torsberg
 Torsby socken – en socken i Bohuslän i Inlands Södre härad
 Torsby landskommun, Bohuslän –  en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län
 Torsby församling – en församling i Göta Älvdalens kontrakt i Göteborgs stift
 Torsby kyrka – församlingskyrka i Torsby församling
 Torsby pastorat –  ett pastorat i södra Kungälvs kommun
 Torsby distrikt – ett distrikt i Kungälvs kommun och Västra Götalands län
 Torsby, Värmdö kommun – en ort i Värmdö kommun

I Finland
 Torsby, Pernå – en by i Pernå kommun, Finland
 Torsby, Sastmola – en by i Sastmola kommun, Finland
 Torsby, Raseborg - en by i Raseborgs stad

Se även
Thorsby – en ort i Chilton County, Alabama, USA